Nederlandse personen 
Koos Krommenhoek (1947-2018), echte naam van de zanger Koos Alberts
Bas Krommenhoek (1966-2015), kunstschilder
overige
Krommenhoek ('s-Hertogenbosch), straat in Gewande                      
Spoorwegbundel Krommenhoek, westelijk van Waaslandhaven (linkeroever) haven van 
Antwerpen

Zie ook 
Krommenhoeke, buurtschap in Zeeland